IRL je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Irsko.
 Indy Racing League

Glej tudi 

Kratice